Ivan Strisky (în , ) a fost un om politic ucrainean din Ducatul Bucovinei, apoi din Regatul României.

Legături externe 

Politicieni ucraineni

Ucraineni bucovineni
Nașteri în 1884
Decese în 1935